Partai Komunis Indonesia – Partito Comunista Indonesiano, partito politico indonesiano.
 Public key infrastructure – infrastruttura a chiave pubblica.